9812 Danco –  asteroide della fascia principale
 Eleonora Danco – attrice, drammaturga, regista teatrale e regista cinematografica italiana
 Suzanne Danco – soprano e mezzosoprano belga

Pagine correlate

Danko (disambigua)